Ibrahima Bakayoko (1976) – ex calciatore ivoriano
 Tiémoué Bakayoko (1994) – calciatore francese